Pāvilosta és un poble de Letònia situat al municipi de Pāvilosta (antigament Raion de Liepaja) prop al mar Bàltic. Es troba a uns 180 km de Riga i a 54 kmde Liepaja. Se li va concedir el dret de ciutat el 28 de novembre de 1991.

Referències

Vegeu també 
 Localitats de Letònia

Enllaços externs 

Ciutats de Letònia